Дурасниљос има више значења:

 Дурасниљос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Дурасниљос (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику